Кубок Бразилії з футболу 2022 — 34-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка вчетверте здобув Фламенгу.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20 квітня/11 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20 квітня/12 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|20 квітня/13 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/11 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/12 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/13 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/23 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|21 квітня/1 червня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 квітня/12 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/12 травня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/12 травня 2022

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 червня/13 липня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 червня/14 липня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 червня/13 липня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|24 червня/15 липня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/15 липня 2022

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 липня/18 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/18 серпня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|29 липня/19 серпня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 серпня/15 вересня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|25 серпня/16 вересня 2022

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/20 жовтня 2022

|}

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2022
Бразилія
2022 у бразильському спорті